Bogard puede hacer referencia a
 Terry Bogard
 Andy Bogard
 Bogard (Misuri), ciudad ubicada en el condado de Carroll en el estado estadounidense de Misuri